Рудино — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Рудино — деревня в Вологодском районе.
 Рудино — деревня в Грязовецком районе.
 Рудино — деревня в Усть-Кубинском районе.

Костромская область 
 Рудино — деревня в Галичском районе.
 Рудино — деревня в Судиславском районе.

Московская область 
 Рудино — деревня в Орехово-Зуевском районе.

Псковская область 
 Рудино — деревня в Пушкиногорском районе.